Толмацкий — фамилия. Известные носители:

 Толмацкий, Александр Яковлевич (род. 1960) — российский бизнесмен и продюсер.
 Толмацкий, Кирилл Александрович (1983—2019) — российский рэпер, актёр, сын А. Я. Толмацкого. Наиболее известен под псевдонимом Децл.